Codzienna Gazeta Muzyczna – internetowy serwis informacyjny
 Computer Graphics Metafile – format pliku
 Consumer Generated Media – treść generowana przez użytkownika